

Прізвища 

Аві́лов — російське прізвище.

 Авілов Микола Вікторович (1948) — український легкоатлет, десятиборець, олімпійський чемпіон, світовий рекордсмен
 Авілов Михайло
 Авілов Михайло Іванович (1882–1954) — російський радянський художник-баталіст, народний художник РРФСР
 Авілов Михайло Олександрович (1907–1974) — російський радянський поет
 Авілов Олег Володимирович (1914-1991) — міністр хімічної промисловості УРСР
 Глебов-Авілов Микола Павлович (1887 — 1942) — радянський державний і партійний діяч

Авілова:
 Авілова Ольга Матвіївна (1918) — український радянський медик, Доктор медичних наук (1974)

Населені пункти 

Аві́лов — назва населених пунктів в Росії:
 Авілов — хутір у Костянтинівському районі Ростовській області
 Авілов — хутір у Родіоново-Несветайському районі Ростовській області

Російські прізвища